Agnieszka Kowalska (ur. 1961) – polska aktorka.
 Agnieszka Kowalska (ur. 1988) – polska piłkarka ręczna, reprezentantka kraju.